Die Eliteserie 2023 (norw. Eliteserien) ist die 79. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 7. Saison unter diesem Namen. Die Saison beginnt am 10. April 2023 und endet am 2. Dezember desselben Jahres. Eröffnet wird die Serie mit der Partie Rosenborg gegen Viking.

Als Titelverteidiger geht Molde in die Saison. Neu dabei sind die Aufsteiger Bergen und Stabæk, die nach einem Jahr in der zweiten Liga zurückkehren und die Absteiger Kristiansund und Jerv ersetzen.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestehen aus den 14 bestplatzierten Mannschaften der Vorsaison sowie den zwei Aufsteigern Brann Bergen und Stabæk Fotball aus der OBOS-Liga 2022. Diese spielen in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nimmt an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2024/25, der Zweit- und Drittplatzierte an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2024/25 teil.

Mannschaften und ihre Spielstätten

Statistiken

Tabelle 

Zum Saisonende 2023:

Zum Saisonende 2022:

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Relegation 
Der 14. der Eliteserie 2023 spielt gegen den Sieger der Aufstiegsrunde der zweitklassigen OBOS-Liga in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website bei Fotball.no

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2023